Хосе́ Пе́дро Фуэнсали́да Га́на (; род. 22 февраля 1985, Сантьяго, Чили) — чилийский футболист, полузащитник и капитан клуба «Универсидад Католика». Выступал за сборную Чили.

Биография 
Родился 22 февраля 1985 года в городе Сантьяго. Воспитанник футбольной школы «Универсидад Католика». Взрослую футбольную карьеру начал в 2004 году, проведя четыре сезона, и приняв участие в 97 матчах чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Универсидад Католика», был основным игроком команды.

В 2008 году перешёл в клуб «Коло-Коло», с 2008 года по 2009 год на условиях аренды в ФК «О’Хиггинс».

В состав клуба «Коло-Коло» вернулся из аренды 2010 года. С тех пор успел сыграть за команду из Сантьяго более 100 матчей в национальном чемпионате.

С 2014 года выступает за аргентинскую «Боку Хуниорс».

В 2008 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Чили. Сыграл за сборную в 25 матчах, забив 1 гол.

Летом 2019 года Хосе Педро был приглашён в сборную для участия в Кубке Америки, который состоялся в Бразилии. Во втором матче в группе против Эквадора он отличился голом на 8-й минуте, а его команда одержала победу 2:1.

Голы за сборную Чили

Титулы и достижения 
  Чемпион Чили (7): Кл. 2005, Кл. 2014, Кл. 2016, Ап. 2016, 2018, 2019, 2020
  Обладатель Суперкубка Чили (2): 2016, 2019
  Чемпион Аргентины (1): 2015
  Обладатель Кубка Аргентины (1): 2014/15
 Победитель Кубка Америки (2): 2015, 2016

Примечания 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «О’Хиггинс»
Игроки ФК «Универсидад Католика»
Выпускники Папского католического университета Чили